Жильцо́в — русская фамилия. Женская форма Жильцова.

Известные носители 
 Жильцов, Александр Иванович (1896—1941) — начальник Управления продовольственного снабжения РККА, коринтендант.
 
 Жильцов, Артур Игоревич (род. 1992) — украинский тхэквондист.
 Жильцов, Василий Маркович (1909—1976) — Герой Советского Союза.
 Жильцов, Виктор Васильевич (1925 — ?) — советский футболист, тренер; игрок в хоккей с мячом.
 Жильцов, Владимир Иванович (1946—2010) — советский и российский писатель, правозащитник.
 Жильцов, Геннадий Евгеньевич (род. 1964) — советский, российский борец вольного стиля.
 Жильцов, Константин Юрьевич — российский гонщик, штурман.
 Жильцов, Лев Михайлович (1928—1996) — подводник, контр-адмирал, Герой Советского Союза.
 Жильцов, Николай Васильевич (1898—1954) — советский партийный и государственный деятель, председатель Горьковского облисполкома.
 Жильцов, Юрий Иванович (1940—2009) — советский партийный и государственный деятель

